È stata la seconda edizione del torneo nell'anno 2022.

Wesley Koolhof / Neal Skupski hanno sconfitto in finale Ariel Behar / Gonzalo Escobar con il punteggio di 7–6(5), 6–4.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye al primo turno.

  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (secondo turno)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (semifinale)
  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (vincitori)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (quarti di finale)

  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (secondo turno)
  Ariel Behar /  Gonzalo Escobar (finale)
  Santiago González /  Andrés Molteni (quarti di finale)
  Tomislav Brkić /  Nikola Ćaćić (semifinale)

Wildcard 

  Aaron Addison /  Thomas Fancutt (secondo turno)

 Harry Bourchier /  Brandon Walkin (primo turno)

Alternate 

  Calum Puttergill /  Adam Taylor (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Adelaide International II 2022